Това е списък на страните по естествен прираст за 2006 година според ООН. Средно за света естественият прираст е 1,17%.

Бележки

Вижте също 
 Списък на страните по население

Население
Списъци на страни
Естествен прираст
Демографски сравнения на страните